Кумир (; ) је кип рађен у дрвету или камену са ликом словенских божанстава. Постављани су или на централна места храмова или на она брда у околини насељених места која су била повезивана са словенским божанствима.

Кумире налазимо широм словенског света и они неретко омогућавају да се означе границе простирања средњовековних словенских држава . Кумире божанствима тзв. кијевског пантеона словенске религије рађене од дрвета са украсима од племенитих метала је 980. године подигао кнез Владимир на брду крај Кијева.

Бројни кумири су били уништени од стране хришћана током крсташких ратова против западних Словена или по покрштавању током средњег века.

Са повећањем популарности родноверја међу словенским народима, током XX века и почетком XXI века, подигнути су кумири у Русији, Украјини, Пољској, Словенији,, Србији и другим словенским државама.

Напомене

Извори 

Словенска митологија
Историја Словена
Стари Словени